Rebollar (Estremadura) - um município da província de Cáceres, Estremadura, Espanha
 Rebollar (Castela e Leão) - um município da província de Sória, Castela e Leão, Espanha

Desambiguações de topônimos